

Залізниця:
 Зелене — пасажирський залізничний зупинний пункт Мінського відділення Білоруської залізниці

Села:
 Зелене — Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський район
 Зелене — Автономна Республіка Крим, Нижньогірський район
 Зелене — Вінницька область, Жмеринський район
 Зелене — Волинська область, Луцький район
 Зелене — Дніпропетровська область, Кам'янський район, Верхньодніпровська міська рада
 Зелене — Дніпропетровська область, Криворізький район
 Зелене — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Зелене — Дніпропетровська область, Нікопольський район
 Зелене — Дніпропетровська область, Павлоградський район
 Зелене — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Зелене — Донецька область, Донецький район
 Зелене — Донецька область, Добропільський район
 Зелене — Донецька область, Покровський район
 Зелене — Донецька область, Олександрівський район
 Зелене — Донецька область, Старобешівський район
 Зелене — Житомирська область, Бердичівський район
 Зелене — Запорізька область, Запорізький район
 Зелене — Запорізька область, Запорізький район (до 2020 року — Новомиколаївський район)
 Зелене — Запорізька область, Пологівський район
 Зелене — Івано-Франківська область, Верховинський район
 Зелене — Київська область, Згурівський район
 Зелене — Кіровоградська область, Компаніївський район
 Зелене — Кіровоградська область, Новомиргородський район
 Зелене — Кіровоградська область, Олександрійський район, Попельнастівська сільська громада
 Зелене — Кіровоградська область, Олександрійський район, Петрівська селищна громада (до 2020 року — Петрівський район)
 Зелене — Миколаївська область, Веселинівський район
 Зелене — Миколаївська область, Миколаївський район
 Зелене — Одеська область, Білгород-Дністровський район
 Зелене — Полтавська область, Миргородський район
 Зелене — Полтавська область, Полтавський район
 Зелене — Рівненська область, Вараський район
 Зелене — Рівненська область, Дубенський район
 Зелене — Сумська область, Сумський район
 Зелене — Сумська область, Роменський район
 Зелене — Тернопільська область, Чортківський район (до 2020 року — Борщівський район)
 Зелене — Тернопільська область, Чортківський район (до 2020 року — Гусятинський район)
 Зелене — Харківська область, Красноградський район
 Зелене — Харківська область, Харківський район
 Зелене — Херсонська область, Каховський район
 Зелене — Херсонська область, Генічеський район
 Зелене — Чернігівська область, Ніжинський район

 Зелене — колишнє селище міського типу, нині частина Кривого Рогу

Селища:
 Зелене — Дніпропетровська область, Кам'янський район, П'ятихатська міська громада (до 2020 року — П'ятихатський район)
 Зелене — Запорізька область, Мелітопольський район
 Зелене — Херсонська область, Скадовський  район
 Зелене — Чернігівська область, Городнянський район

Зелене — село, Астраханський район, Акмолинська область
 Зелене — село, Зеленівський сільський округ, Байтерецький район, Західноказахстанська область
 Зелене — село, Мічурінський сільський округ, Байтерецький район, Західно-Казахстанська область

Зелене — село в Польщі в гміні Осек-Мали Кольського повіту Великопольського воєводства

Зелене — селище, Сосьвинський міський округ, Свердловська область.

Див. також 
 Зеленівський район
 Зеленівський сільський округ